Cort ima više značenja:
 Cort, Aosta
 Cort, Belluno
 Cort, Trento